Знамя ворона (др.-исл. hrafnsmerki) — треугольный стяг с изображением чёрного ворона, под которым ходили военные корабли викингов. Первое упоминание о нём относится к 878 г. н.э. и встречается в Англосаксонской хронике. Его поднимали во время набегов, чтобы вселить ужас в противника. Аналогичную функцию позднее выполнял пиратский флаг с черепом и костями.

Вороны Хугин и Мунин в древнегерманской мифологии считались посвящёнными Одину. Ворон рассматривался как один из «зверей войны», как носитель смерти (птица, клюющая трупы). Значение флага, таким образом, было во многом тотемным.

Под знаменем с изображением ворона сражался в битве при Стамфорд-Бридже норвежский король Харальд Суровый. Под таким же стягом шли в бой воины Кнуда Великого и Вильгельма Завоевателя. Если знамя не висело безжизненно, а весело трепетало, это, как считалось, предвещало верную победу.

Литература для чтения 
 Barraclough, Captain E.M.C. «The Raven Flag». Flag Bulletin. Vol. X, No. 2-3. Winchester, MA: The Flag Research Center (FRC), 1969.
 Hrafnhildur Bodvarsdottir. The Function of the Beasts of Battle in Old English Poetry. PhD Dissertation, 1976, University of New York at Stony Brook. Ann Arbor: University Microfilms International. 1989.

Примечания 

Знамёна
Культура викингов
Воронья символика